Трансляция (от  — перенос, перемещение):

 Трансляция — передача на дальнее расстояние речи, музыки, изображения средствами радио или телевидения (обычно осуществляемая непосредственно с места действия).
 Радиотрансляция (радиовещание) — технология передачи звуковой информации в радиоэфире, также в проводных сетях (проводное радиовещание) или в сетях с пакетной коммутацией (в компьютерных сетях — интернет-радио).
 Телетрансляция (телевизионное вещание) — передача телевизионного сигнала, показ телевидением какого-то события (см.: Телевизионная программа).
 Онлайн-трансляция — то же, что онлайн-вещание — передача репортажа через Интернет.
 Трансляция программы — преобразование программы, представленной на одном из языков программирования, в программу на другом языке и, в определённом смысле, равносильную первой. Выполняется транслятором.
 NAT ( «преобразование сетевых адресов») — механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов.
 Трансляция (параллельный перенос) — в геометрии и физике частный случай движения, при котором все точки пространства перемещаются в одном и том же направлении на одно и то же расстояние.
 Трансляция (кристаллография) — симметричное преобразование, в результате которого узел пространственной решётки совпадает с другим ближайшим идентичным узлом. Частный случай параллельного переноса.
 Трансляция (биология) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК, мРНК), осуществляемый рибосомой.